Сражение у мыса Палос:

 Сражение у мыса Палос (1815) — морское сражение Второй берберийской войны.
 Сражение у мыса Палос (1938) — морское сражение Испанской гражданской войны.